V soubojích 11. ročníku 2. slovenské národní fotbalové ligy 1992/93 se utkalo 16 týmů po dvou skupinách dvoukolovým systémem podzim – jaro.

II. SNL - západ 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

II. SNL - východ 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
 Mužstvu Slovan ZZ Giraltovce byly odečteny dva body.

Odkazy

Reference 

Slovenská národní fotbalová liga
Fotbal na Slovensku v roce 1992
Sport na Slovensku v roce 1992
Fotbal na Slovensku v roce 1993
Sport na Slovensku v roce 1993